L'Avoyer de Berne est la personnalité politique à la tête de la ville et de l'État de Berne avant 1797 .

Histoire

Liste des avoyers 
Le tableau ci-dessous dresse une liste des avoyers de Berne de 1448 à 1517

Le tableau ci dessous dresse une liste des avoyers de 1584 à 1797

Articles connexes 
 Avoyer

Références

Bibliographie 
 
 

 
Gouvernement du canton de Berne